jagán nyelv
 jagán nép